Ruinesi – abitanti di Ruinas
Ruinesi – abitanti di Ruino